Pasto nudo (Naked Lunch) – romanzo di William Seward Burroughs del 1959
 Il pasto nudo (Naked Lunch) – film di David Cronenberg del 1991 tratto dall'omonimo romanzo
Naked Lunch (album) – Album della colonna sonora del film Il pasto nudo del 1991, musica composta dal jazzista Ornette Coleman
 Naked Lunch Records – Etichetta discografica di musica Techno, fondata nel 2005 dal DJ producer lisbonese A.Paul